Lancashire League 1901–02 var den 13. sæson af den engelske fodboldliga Lancashire League. Ligaen havde deltagelse af 13 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Darwen FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England – Lancashire League

Noter 

Sæsoner i Lancashire League
Fodbold i 1901
Fodbold i 1902